Blaru kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Blaru, kommun, departementet Yvelines i regionen Île-de-France,

Indonesien 

 Blaru, Kediri, by, 
 Blaru, Pati, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar